Turniej o Złoty Kask 1988 – cykl zawodów żużlowych, organizowanych corocznie przez Polski Związek Motorowy. Rozegrano ćwierćfinały, półfinały oraz dwa finały. W klasyfikacji końcowej zwyciężył Piotr Świst.

Finał nr 1 
 Tarnów, 10 sierpnia 1988
 Sędzia: Andrzej Kulesza

Finał nr 2 
 Gniezno, 15 września 1988
 Sędzia: Roman Cheładze

Finał nr 3 
 Gorzów Wielkopolski, 22 września 1988
 Sędzia: Włodzimierz Kowalski

Finał nr 4 
 Wrocław, 29 września 1988
 Sędzia: Marek Czernecki

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 

1988
1988 w sporcie żużlowym
1988 w polskim sporcie